Die Birinci Divizionu 1996/97 war die sechste Saison der zweithöchsten Fußball-Spielklasse Aserbaidschans.

Modus 
Die 17 Mannschaften waren in zwei Gruppen zu 8 bzw. 9 Vereinen eingeteilt. Jedes Team trat in einer Hin- und einer Rückrunde zunächst jeweils zwei Mal gegeneinander an. Die jeweils besten 3 Teams spielten in der Finalrunde in weiteren 10 Spielen um die Meisterschaft und den Aufstieg. Der Meister FK Çinar Göyçäy verzichtete auf den Aufstieg, sodass nur der Tabellenzweite Araz Baku PFK in die Premyer Liqası  aufstieg.

Vereine

Tabellen

Gruppe A

Gruppe B 

 Das Spiel Rəvan Mehdiabad gegen Naxçıvan Baku wurde für beide Teams mit 0:3 gewertet. Gesamt stehen daher den 61 Siegen 63 Niederlagen gegenüber, bei einem Torverhältnis von 188:194.

Finalrunde

Weblinks 
 Archiv 1996/97 auf pfl.az

1996
Fußballsaison 1996/97